Серон-де-Нахима () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 60,16 км². Население — 191 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Роке и богоматерь де ла Вега.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сории